Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie , se dispute du 14 au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Daniela Hantuchová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alicia Molik et Magüi Serna.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2004
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2004
Tennis en juin 2004